Патриа́рх Фео́фил () — патриарх Александрийский. Занимал александрийскую патриаршую кафедру с 385 по 412 год.

Биография

Патриаршество 
Став патриархом, в жёсткой форме требовал покорности от епископов, а непослушных подвергал тюремному заключению или изгнанию. Для поддержания своей власти Феофил создал сеть осведомителей, имел также шпионов при императорском дворе в Константинополе; умело подкупал императорских чиновников. За единовластие в двух сферах одновременно — светской и духовной — Феофил получил отнюдь не почётное звание христианского фараона.

Выстроив таким образом свою власть в Египте и в Ливии, Феофил желал распространить свои полномочия на всю территорию Восточной Римской империи, по аналогии с папой в Риме.

Патриаршество Феофила было отмечено борьбой с язычеством и противостоянием оригенизму. Преемником Феофила стал его племянник Кирилл.

Четырнадцать правил, составленных Феофилом Александрийским, вошли в Каноны Православной Церкви.

Феофил и Иоанн Златоуст 
Наиболее известен по своей вражде к Иоанну Златоусту. Отличаясь большим честолюбием, он стремился подчинить своему влиянию Константинопольского архиепископа, и потому после смерти Нектария (381—397), добивался того, чтобы на эту кафедру было избрано преданное ему лицо. Когда, вопреки планам Феофила, был избран в епископы столицы Иоанн Златоуст, бывший до этого пресвитером в Антиохии, Феофил сделался опорою противной Златоусту партии. Он принял деятельное участие в сложной интриге против Константинопольского святителя, результатом которой было низложение последнего и двукратное изгнание из столицы. На соборе «под дубом», проходившем в 403 году под Халкидоном, составленном врагами Златоуста с целью низложения его, Феофил присутствовал в качестве председателя.

Память 
В 1935 году Международный астрономический союз присвоил имя Феофила Александрийского кратеру на видимой стороне Луны.

Библиография 
 
 Norman Russell. Theophilus of Alexandria. London, Routledge, 2006, 240 pp. (The Early Church Fathers).
 Polański, T. The Three Young Men in the Furnace and the Art of Ecphrasis in the Coptic Sermon by Theophilus of Alexandria. — Studies in Ancient Art and Civilisation 10, 2007, 79-100.

Ссылки 
 Житие святого отца нашего Кирилла, архиепископа Александрийского

 

Патриархи Александрийские
Патриархи V века